Blutige Ernte steht für:

 Bloody Harvest, siehe Kilgour-Matas-Untersuchungsbericht
 Blutige Ernte (1990), australischer Dokumentarfilm
 Blutige Ernte (1992), US-amerikanischer Thriller von David Marconi (The Harvest)
 Blutige Ernte (1993), US-amerikanischer Kriminalfilm von Duane Clark (Bitter Harvest)
 Ein starkes Team: Blutige Ernte, deutscher Fernsehfilm (2007)